Die ESL One Cologne 2015 war ein Counter-Strike: Global Offensive-Turnier, welches am 22. und 23. August 2015 in der Kölner Lanxess Arena austragen wurde. Das Preisgeld des Turniers betrug 250.000 US-Dollar. Mit dem Beitritt der Valve Corporation als Sponsor am 3. Juni 2015 wurde die ESL One Cologne 2015 das sechste von Valve gesponserte Major-Turnier. Erstmals wurden in Zusammenarbeit mit der deutschen Anti-Doping-Agentur NADA bei einem E-Sport-Turnier stichprobenartig Dopingtests durchgeführt.

Aufgrund der Kapazität der Lanxess Arena hat das Turnier das Potenzial zum bis dahin größten Event seiner Disziplin aufzusteigen. Das Turnier schauten teilweise mehr als 10.000 Zuschauer vor Ort und bis zu 1,3 Millionen Zuschauer Online. 

Sieger der ESL One Cologne 2015 wurde fnatic, welche ihren dritten Sieg auf einem Major-Turnier erreichten und als erstes Team einen Major-Titel verteidigen konnten.

Qualifikation 

Acht Teilnehmer der ESL One Cologne 2015 wurden über regional begrenzte Offline-Qualifikationsturniere gefunden. Die Teilnehmer wurden entweder eingeladen oder qualifizierten sich über verschiedenste Pre-Qualifier.

Asien 

Die asiatische Qualifikation wurde am 18. und 19. Juli 2015 in der eCurve shopping mall in Kuala Lumpur ausgetragen. Acht Teams spielten um zwei Slots für das Kölner Hauptturnier. Die beiden Gruppenersten spielten im Playoffspiel gegen die Gruppenzweiten der jeweilig anderen Gruppe um die beiden Qualifikationsplätze für Köln.

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Europa 

Das europäische Qualifikationsturnier fand am 25. und 26. Juli 2015 in den Kölner ESL-Studios statt. Von den 16 Teams qualifizierten sich vier Lineups.

Gruppe A

Gruppe B

Amerika 

Für das amerikanische Qualifier trafen sich acht Teams am 1. und 2. August 2015 im ESL Studio von Burbank und spielten um zwei Qualifikationsslots.

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt waren die acht Viertelfinalisten der ESL One Katowice 2015 und acht weitere Teams, welche sich über regionale Qualifikationen in Europa, Amerika und Asien die Teilnahme am Wettbewerb sichern konnten.

  fnatic  (Gewinner beim ESL One Katowice 2015)
  Ninjas in Pyjamas (Finalist beim ESL One Katowice 2015)
  Team EnVyUs (Halbfinalist beim ESL One Katowice 2015)
  Virtus.pro (Halbfinalist beim ESL One Katowice 2015)
  Luminosity Gaming (Viertelfinalist beim ESL One Katowice 2015)
  mousesports (Viertelfinalist beim ESL One Katowice 2015)
  Team SoloMid (Viertelfinalist beim ESL One Katowice 2015)
  Natus Vincere (Viertelfinalist beim ESL One Katowice 2015)
  Team Kinguin (Europa-Qualifier)
  Flipsid3 Tactics (Europa-Qualifier)
  Team eBettle (Europa-Qualifier)
  Titan eSports (Europa-Qualifier)
  Cloud 9 (Nordamerika-Qualifier)
  Counter Logic Gaming (Nordamerika-Qualifier)
  Team Immunity (Asien-Qualifier)
  Renegades (Asien-Qualifier)

Lineups der Teams

Auslosung 

Am 10. August 2015 gab die Electronic Sports League die Ergebnisse der Gruppenauslosung bekannt.

Maps 
Während des Turniers stehen den Teams sieben Maps zur Auswahl, die gespielt werden können. Dabei können im Best-of-One-Modus beide Teams jeweils zwei Maps streichen. Aus den übrigen drei Maps wird zufällig die Map ausgewählt, welche letztendlich gespielt wird. Im Best-of-Three-Modus werden zunächst beide Teams jeweils eine Map streichen. Anschließend wählt jede Seite eine Map, welche beide in den ersten zwei Matches gespielt werden. Eine mögliche Entscheidungsmap wird zufällig unter den drei übrig gebliebenen Maps gewählt.

Es stehen folgende Maps zur Auswahl:
 de_dust2 (Mapübersicht)
 de_inferno (Mapübersicht)
 de_mirage (Mapübersicht)
 de_cache (Mapübersicht)
 de_cobblestone (Mapübersicht)
 de_overpass (Mapübersicht)
 de_train (Mapübersicht)

Winner-Bracket

Gruppe A 

In Gruppe A setzte sich Team SoloMid nach einem 16:11 auf de_train gegen das australische Team Renegades auch gegen die Ninjas in Pyjamas mit einem eindrucksvollen 16:3-Sieg auf de_cache durch. NiP konnte zuvor in einem abwechslungsreichen Spiel auf de_dust2 gegen Counter Logic Gaming mit 16:13 gewinnen.

Gruppe B 

Die erste Runde der Gruppe B war von einseitigen Siegen von Team EnVyUs und Luminosity Gaming geprägt. Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Teams kam es zur ersten Verlängerung des Turniers. EnVyUs konnte sich dort mit 19:16 auf de_cobblestone durchsetzen.

Gruppe C 

Titelverteidiger fnatic zeigte sich in Gruppe C teamstark und dominant und ließ gegen Team eBettle und Natus Vincere jeweils nur zwei Runden zu.

Gruppe D 

In Gruppe D musste das deutsche Team mousesports um Ansager Fatih „gob b“ Dayik im ersten Spiel gegen Cloud 9 auf de_overpass eine Niederlage hinnehmen. Nach einer 7:3-Führung konnte die Mäuse ihren Vorsprung nicht halten und verloren mit 16:10. Virtus.pro setzte sich zuvor gegen Team Immunity durch. Im Spiel um den Gruppensieg zeigten sich die Polen auf de_cobblestone stark und schlugen Cloud 9 mit 16:8.

Lower-Bracket 
Nach dem Winnerbracket wurden die verbleibenden noch nicht für die Finalrunde qualifizierten Teams im Lowerbracket neuen Gruppen zugewiesen, um ein erneutes Aufeinandertreffen zweier Teams zu vermeiden.

Gruppe E 

Natus Vincere konnte sich gegen Counter Logic Gaming mit 16:14 auf de_cobblestone  durchsetzen und zog so ins Viertelfinale ein.

Gruppe F 

In Gruppe F konnte sich das neuzugeloste Team Kinguin gegen Team Immunity und Cloud 9 jeweils mit 16:13 auf de_dust2 durchsetzen.

Gruppe G 

In Gruppe G konnte die Ninjas in Pyjamas sich den Platz im Viertelfinale mit einem 16:5-Erfolg auf de_inferno gegen das australische Team Renegades sichern.

Gruppe H 

Im Spiel gegen Flipsid3 Tactics konnte sich mousesports auf de_cobblestone nicht durchsetzen und verlor mit 14:16. Flipsid3 verlor anschließend gegen die Brasilianer von Luminosity Gaming, welche ins Viertelfinale einzogen.

Finalrunde 

Im Viertelfinale setzen sich alle Gruppenersten der Winner-Bracket-Gruppen gegen die Sieger der Lower-Bracket-Gruppen durch. Im Halbfinale sicherte sich Team EnVyUs nach einem 16:12-Sieg auf de_cache und einer  8:16-Niederlage auf de_dust2 auf der finale Map de_inferno mit einem 16:9-Gewinn den Finaleinzug. Im zweiten Halbfinalspiel zeigte Virtus.pro zu Beginn eine starke Leistung und siegte auf der ersten Map de_mirage eindrucksvoll mit 16:6. Auf der zweiten Karte de_inferno konnte sich fnatic nach einer starken Endphase mit einem knappen 16:14 den Ausgleich erspielen. auf der dritten Map de_cobblestone sicherten sich die Schweden schließlich mit einem 16:7-Erfolg den Finaleinzug.

Das Finalspiel zwischen Team EnVyUs und fnatic startete furios auf de_dust2 mit einem Knifekill von Nathan „NBK“ Schmitt. EnVyUs konnte sich in einem hochklassigen Spiel eine 10:5-Halbzeitführung erarbeiten. Gegen Ende der regulären Spielzeit wurden die Schweden stärker und konnten sich eine Verlängerung erspielen. In dieser entschied fnatic ohne eine Runde abzugeben die erste Map. Die zweite Map de_cobblestone war von einer Dominanz der Schweden von Beginn an geprägt. Nach einer 9:6-Halbzeitführung auf ihrer T-Hälfte, ließ fnatic den Franzosen bis zum Ende des Matches nur noch eine Runde gewähren. Die britische Organisation konnte ihren dritten Titel bei einem Major-Turnier feiern.

Preisgeldverteilung

Zahlen und Fakten 

 Neben dem Preisgeld wurden von der Valve Corporation über 4,2 Millionen US-Dollar aus den Einnahmen von Ingame-Stickerverkäufen an die Teams ausgeschüttet.
 Das Turnier wurde von über 27 Millionen Unique Viewers auf Twitch und von bis zu 1,3 Millionen Zuschauern gleichzeitig über Twitch und den spielinternen GOTV geschaut.
  Robin „flusha“ Rönnquist (fnatic) konnte mit 1,72 die höchste K/D-Rate des Turniers aufweisen. 
 Die Spieler  Fernando „fer“ Alvarenga (Luminosity Gaming),  Ladislav „GuardiaN“ Kovács (Natus Vincere),  Karlo „USTILO“ Pivac (Team Immunity),  Janusz „Snax“ Pogorzelski (Virtus.pro) und  Gabriel „FalleN“ Toledo (Luminosity Gaming) erzielten im Verlaufe des Turniers jeweils ein Ace (einen Pentakill). 
 Das schwedische Team Ninjas in Pyjamas verpasste erstmals in einem Major-Turnier den Einzug ins Finale.
 Team Immunity konnte alle seine Pistolenrunden im Turnier gewinnen.

Weblinks 
 Webseite des Turniers
 Coverage-Seite von 99damage
 ESL One Cologne facts & numbers, Fakten und Zahlen zum Turnier auf hltv.org (englisch)

Einzelnachweise 

Electronic Sports League
Sportveranstaltung in Köln
E-Sport-Veranstaltung 2015